De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1992 werd op woensdag 13 januari 1993 gehouden in het casino in Knokke. Hier won Philippe Albert zijn eerste en enige Gouden Schoen. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door BRTN en gepresenteerd door Carl Huybrechts en Frank Raes. Albert ontving de trofee uit handen van Christian Van Thillo.

De prijsuitreiking
Philippe Albert was na vier seizoenen Sporting Charleroi volledig doorgebroken bij KV Mechelen. De Waalse verdediger was een van de sterkhouders geworden bij Malinois. Albert viel op door zijn harde, maar efficiënte stijl. In 1992 bereikte hij met Mechelen voor de tweede keer op rij de finale van de Beker van België en werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Het leverde hem in de zomer van dat jaar een transfer op naar RSC Anderlecht, waar hij in korte tijd een vaste waarde werd. Albert kreeg zes maanden later de Gouden Schoen en bleef in de rangschikking zonder moeite twee Bruggelingen voor. Een jaar eerder was Albert al eens dicht bij de eerste plaats geëindigd.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen 
Voetbal in 1992